Boxe, esporte também denominado de "pugilismo"
 Boxe (automobilismo), local em um autódromo
 Boxe (banho), reservado para banho

Outros 
 Boxe pieds-poings, termo francês que enquadra, desde os anos 1980, os esportes de combate de contato com luvas de boxe que são praticadas num ringue (ou numa área) e que pertencem à categoria de boxes esportivos
 Boxe chinês, denominação genérica que se refere à aplicação em combate das diversas formas tradicionais de arte marcial chinesa
 Boxe birmanês
 Boxe francês
 Boxe indiano
 Boxe tailandês

Desambiguações de esportes